

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Aristide Locquet de Grandville, (1791-1853), militaire et homme politique français ;
 Auguste René Locquet, (1790-1852), homme politique français ;
 Philippe Locquet, réalisateur français de court métrage. 

Homonymie de patronyme